5-й кубок мира по спортивной акробатике проводился в Пекине, Китайская народная республика, с 16 по 19 сентября 1981 года.

Результаты

Мужские акробатические прыжки

Многоборье

Первое упражнение

Второе упражнение

Мужские парные упражнения

Многоборье

Баланс

Темп

Мужские групповые упражнения

Многоборье

Баланс

Второе упражнение

Женские акробатические прыжки

Многоборье

Первое упражнение

Второе упражнение

Женские пары

Многоборье

Первое упражнение

Второе упражнение

Женские групповые упражнения

Многоборье

Баланс

Темп

Смешанные пары

Многоборье

Первое упражнение

Второе упражнение

Ссылки 
 
 
Спорт в 1985 году
Кубки мира по акробатике
Китай в 1985 году